Ежи Процнер (; ,  — , ) — польский дирижёр и композитор.

В начале 1950-х гг. ассистент Витольда Ровицкого в Варшавском филармоническом оркестре С 1956 г. дирижёр Силезской оперы в Бытоме. В 1968—1972 гг. — художественный руководитель Государственной Балтийской оперы и филармонии в Гданьске.

Автор музыки к театральным спектаклям, в том числе к «Комедии ошибок» Шекспира (Краков, 1955), комедии Альфреда де Мюссе «Не нужно биться об заклад» (Ломжа, 1961).

Дирижёры Польши
Академические музыканты Польши